A magyar férfi vízilabdakupa 1983-as kiírását a Vasas SC nyerte.

Selejtezők
1983. szeptember 3. − október 9.

A csoport

A MAFC és a MVSC csapataitól 1 büntetőpont levonva.

B csoport

A két csoport második helyezettjeinek mérkőzése, a harmadik továbbjutó helyért:

Nyolcaddöntők
1983. október 30.– november 3.

Negyeddöntők
1983. november 20– december 3.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Vasas SC játékosai: Agárdi Attila, Budavári Imre, Csapó Gábor, Faragó Tamás, Földi László, Jancsó Mátyás, Kelemen Zoltán, Kenéz György, Krieger György, Kuncz László, Lengyel Zsolt, Liebmann István, Méhes Jenő, Matusek Gyula, Molnár Péter, Ramocsai Gábor, Tóth Csaba, Edző: Rusorán Péter

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
Kupa